Сэр Иеремиа Тиенанг Табаи (; ) — первый президент Республики Кирибати.

Биография 
Учился в Новой Зеландии. После получения высшего образования вернулся на Кирибати и работал бухгалтером.

В 1974 году был избран в Палату собрания островов Гилберта. В 1976 году острова получили ограниченное самоуправление, и он стал лидером оппозиции, в которой доминировали не столько формальные политические партии, сколько свободные коалиции единомышленников. На этой должности регулярно критиковал предполагаемые тенденции к централизации правительства премьер-министра Набуа Ратьеты, выражая особое отвращение к планам по созданию обременительного министерства обороны и к вестернизации, которую последний привнёс в Кирибати. Боролся за традиционную культуру, помогал публиковать жалобы деревенских производителей копры и критиковал то, что он считал „непропорциональными государственными расходами“ на Тараве по сравнению с другими островами архипелага.

В период с 1978 по 1979 (дата обретения независимости Кирибати) был главным министром британской колонии Острова Гилберта. В период с 1979 по 1991 занимал пост президента Кирибати с перерывом в период 1982—1983 годов. Первоначально занял пост президента страны при провозглашении её независимости как  главный министр. В 1982, после победы на очередных , вскоре подал в отставку.

Вновь стал президентом после победы на , затем был переизбран на 4-летний срок .

Считался сторонником идеи «лучше быть бедным, но свободным». Неожиданно для бывшей метрополии и Австралии подписал соглашение о тунце с СССР.

Являлся членом Национальной прогрессивной партии. После истечения срока занимал должность генерального секретаря Тихоокеанского Форума в период с 1992 по 1998 года. 

В 1999 был оштрафован за попытку основать независимую радиостанцию New Air FM. Год спустя он основал первую частную ежедневную газету Kiribati Newstar и с тех пор является ее редактором.

На выборах 2007, 2011, 2015-2016 и 2020 годов избирался депутатом парламента.

В 1982 году получил рыцарское звание.

См. также 
Список президентов Кирибати

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте Worldstatesmen.org

Политики XX века
Выпускники Университета Виктории в Веллингтоне